Quedenfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Erwin Quedenfeld (1869–1948), deutscher Fotograf und Erfinder, siehe Erwin Quedenfeldt
 Gustav Friedrich Otto Quedenfeld (1817–1891), deutscher Generalmajor
 Kurt Quedenfeld, Deckname von Kurt Knuth (1902–1977), deutscher Politiker und nationalsozialistischer Funktionär

Siehe auch:
 Quedenfeldt